Trichet :
 Cyril Trichet (né en 1980) auteur de bande dessinée
 Jean-Claude Trichet (né en 1942), haut fonctionnaire français 
 Marie-Louise Trichet (1684 - 1759), religieuse
 Pierre Trichet (1586 ou 1587 – 1644), avocat du Parlement de Bordeaux
 Pierrette Trichet (1953-), viticultrice française
 Claude Trichet est le surnom du milicien Paul Touvier durant sa cavale.